

Géographie 
 Landfall (Minnesota)

Art et culture 
 Landfall, revue littéraire néo-zélandaise fondée en 1947.
 , roman de Nevil Shute (1940).
 , album de Martin Carthy (1971).
 Landfall, album de Laurie Anderson avec le Kronos Quartet (2018).

Cinéma 

 Landfall, film britannique de Ken Annakin sorti en 1949.
 Landfall (film, 1975).
 Landfall (film, 2001).